Huurmoordenaar (Engels: hitman)
 Hitman (comic), een comicreeks (1996-2001) van DC Comics
 Hitman (computerspelserie), een serie computerspellen
 Hitman (computerspel), een rebootcomputerspel van deze reeks uit 2016
 Hit Man (film), een film uit 1982
 Hitman (1998), een film uit 1998
 Hitman (film), een film uit 2007
 HitmanPro, een computerprogramma voor virus- en probleemverwijdering